Manuel Antonio de Varona
 Donna de Varona
 Óscar Varona